Biografies:
 Hermes, deu grec
 Hermes o Hermas, escriptor eclesiàstic
 Hermes (retòric), retòric grec 
 Hermes Trismegist, filòsof neoplatònic
 Miscel·lània:
 Hermes (Oise), municipi francès al departament de l'Oise 
 Hermes Comunicacions, grup de comunicació escrita en català
 Transbordador espacial Hermes, projecte cancel·lat de l'Agència Espacial Europea